La Prva savezna liga SFRJ 1976-1977, conosciuta semplicemente come Prva liga 1976-1977, fu la 48ª edizione del campionato jugoslavo di calcio, la 31ª dopo la fine della seconda guerra mondiale. La vittoria finale fu appannaggio della , al suo dodicesimo titolo, dopo un campionato dominato in lungo ed in largo (i 9 punti di vantaggio sulla seconda classificata costituivano il record a quei tempi). 

Nel ranking UEFA 1976-77 la Prva liga si piazzò al 16º posto (9º nel quinquennale 1972-1977).

Squadre partecipanti

Profili

Provenienza

Classifica finale 

Legenda:
      Campione di Jugoslavia, qualificata alla Coppa dei Campioni 1977-1978
      Vincitrice della coppa nazionale, qualificata alla Coppa delle Coppe 1977-1978
      Qualificate alla Coppa UEFA 1977-1978
      Retrocesse in Druga Liga 1977-1978

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria viene stilata secondo la differenza reti delle squadre interessate.
Coppe minori:Qualificata alla Coppa Mitropa 1977-1978 : .Qualificata alla Coppa dei Balcani per club 1977 : .Qualificata alla Coppa Intertoto 1977 :  e .

Classifica marcatori

Risultati

Tabellone

Calendario 

Fonti: exyufudbal e rsssf

Squadra campione

 (Allenatore: Gojko Zec)
giocatori (presenze/reti): Vladislav Bogićević (34/7)Zoran Filipović (33/21)Slavoljub Muslin (32/0)Dušan Nikolić (30/2)Zoran Jelikić (27/0)Branko Radović (26/0)Dušan Savić (25/15)Boško Kajganić (25/0)Dušan Lukić (23/1)Nikola Jovanović (23/0)Miloš Šestić (22/8)Srboljub Stamenković (19/4)Mile Novković (18/1)Petar Baralić (17/1)Milan Babić (16/0)Sead Sušić (13/7)Aleksandar Stojanović (11/0) -portiere-Zdravko Borovnica (10/0)Vladimir Petrović (10/0)Dragoslav Stepanović (7/0)Bratislav Đorđević (5/0)Milan Ćalasan (3/0)Radivoje Ratković (3/0)Dragan Simeunović (1/0) -portiere-Aleksandar Panajotović (1/0)Danilo Mandić (1/0)Dušan Ajder (1/0)Dejan Stanković (1/0)
Fonti: sportsport.ba e worldfootball.net

Note

Voci correlate 
Druga Liga 1976-1977
Kup Maršala Tita 1976-1977

Collegamenti esterni 
  Stagione 1976-1977 su eu-football.info
  Stagione 1976-1977 su HRnogomet
  Stagione 1976-1977 su sportsport.ba
  Le stagioni 1973-1978 su FSG Zrenjanin
  Le stagioni 1971-1980 su claudionicoletti
  Risultati su exYUfudbal
  Stagione 1976-1977 su RSSSF

Calcio nel 1976
Calcio nel 1977
1977
Campionato jugoslavo di calcio